Паулу:

 Паулу Сантуш (род. 1972) — португальский футболист, вратарь клуба «Риу Ави».
 Паулу Сезар де Оливейра (род. 1960) — известный бразильский мини-футбольный тренер.
 Паулу Феррейра (род. 1979) — португальский футболист, защитник клуба «Челси».
 Паулу да Гама (1465—1499) — португальский мореплаватель.
 Паулу, Бланка (род. 1954) — чехословацкая лыжница, призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира, победительница этапов Кубка мира.
 Паулу, Жулиу Матеуш (род. 1942) — ангольский политик, генеральный секретарь правящей партии Народное движение за освобождение Анголы.

Португальские имена